Torpedo puede referirse a:

Armamento
 Torpedo, un proyectil autopropulsado que se mueve por debajo del agua.
 Mina marina, en su denominación original.
 Torpedo humano, un arma secreta naval de la Segunda Guerra Mundial.
 Torpedo Bangalore, un dispositivo explosivo en el cual la carga es colocada al extremo de un largo tubo extensible.

Automovilismo
 Torpedo, un tipo de carrocería clásico de un coche descubierto, que presenta un perfil alto y recto desde el capó hasta la parte de atrás.
 Tucker Torpedo, o Tucker '48 Sedán, automóvil de turismo adelantado a su época, desarrollado por el empresario estadounidense Preston Tucker y fabricado en Chicago en el año 1948.

Entretenimiento
 Torpedo, película bélica de 1958.
 Torpedo o Torpedo 1936 es una serie española de cómics con guion de Enrique Sánchez Abulí y dibujada por Jordi Bernet.
 El Torpedo, un programa cómico de corta duración, emitido en 2005 vía Panamericana Televisión.

Otros
 FC Torpedo Moscú, (Футбольный клуб "Торпедо" Москва) en ruso , un equipo de fútbol.
 Torpedo, un género de peces cartilaginosos del orden de los Torpediniformes, también llamados tembladeras. 
 Un apunte ilegal usado para copiar en los exámenes, denominado torpedo, chuleta o machete.
 Se denomina así a un sándwich norteamericano, también conocido como sándwich submarino.

Véase también
Torpedero